L'ordre des Eucommiales regroupe des plantes dicotylédones. En , il ne comprend qu'une seule famille :
 Eucommiaceae Engl.
Pour la classification phylogénétique cet ordre n'existe pas. La famille des Eucommiaceae est située dans l'ordre des Garryales.

Voir aussi

Liens externes 

Ordre de plantes (nom scientifique)